- японська акторка.

У 2016 році вона була нагороджена премією Тама як найкраща актриса-початківець  та премією Фуміко Ямаджі як першокурсниця  . Вона привернула міжнародну увагу як амбасадор Токійського міжнародного кінофестивалю 2017 року та її роль у фільмі « Крамничні злодюжки », який отримав Золоту пальмову гілку .

Фільмографія

Фільми

Телесеріали

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт (in Japanese)
   

Японські телеакторки
Народились 1995